Roger Jackson (ur. 1942) – kanadyjski wioślarz
 Roger R. Jackson (ur. 1950) – amerykański pisarz i wykładowca
 Roger L. Jackson (ur. 1956) – amerykański aktor
 Roger Jackson (ur. 1959) – amerykański futbolista
 Roger Jackson (ur. 1989) – amerykański futbolista